Rogier III van Comminges, graaf van Comminges (1070-1105)
 Rogier III van Foix, graaf van Foix (1124-1148)
 Rogier III van Apulië, hertog van Apulië (1135-1148)
 Rogier III van Sicilië, medekoning van Sicilië (1193)